

В обчислювальній техніці 
 srm (secure remove) — програма безпечного видалення файлів, входить до складу пакету Secure delete;

Інше 
 Supplier Relationship Management — система управління взаємовідносинами з постачальниками (клас програмного забезпечення).
 Support and Retention Module — система кріплення радіатора процесора на материнських платах персональних комп'ютерів;
 SRM — код ІАТА для аеропорту «Середньоколимськ», Росія.
 structural reactive materials (SRM) — структуровані реактивні матеріали, що являють собою  енергетичні матеріали для виготовлення нечутливих боєприпасів з керованою фрагментацією.

Акроніми